

Sigle 
 Human Brain Project – progetto scientifico nel campo dell'informatica e delle neuroscienze

Sport 
 HBP – nelle statistiche del baseball, colpiti dal lanciatore (hit by pitch)